Kurt Wege ist der Name folgender Personen:

* Kurt Wege (Politiker, 1881) (1881–nach 1933), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdR
 Kurt Wege (Politiker, 1891) (1891–1947), deutscher Offizier und Politiker (NSDAP), MdR
 Kurt Wege (Musiker) (1911–1964), deutscher Holzbläser, Komponist und Orchesterleiter